Sneed ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Sneed (* 1944), US-amerikanischer Profigolfer
 Harry Sneed (* 1940), US-amerikanischer Software-Testexperte
 Joseph D. Sneed (1938–2020), US-amerikanischer Physiker und Philosoph
 Joseph Tyree Sneed (1920–2008), US-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer
 L’Jarius Sneed (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sam Sneed (* 1968), Pseudonym des US-amerikanischen Hip-Hop-Produzenten und Rappers Sam Anderson 
 William Henry Sneed (1812–1869), US-amerikanischer Politiker